Als Eastern Freeway werden folgende Straßen bezeichnet:
Eastern Freeway (Indien) in Mumbai
Eastern Freeway (Victoria) in Melbourne